De  FA Community Shield 2003 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 81e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

De wedstrijd werd gespeeld in het Millennium Stadium te Cardiff op 10 augustus 2003 door Manchester United, dat in het seizoen 2002/2003 de Premier League won, en Arsenal, de winnaar van de FA Cup in 2003. Bij beide clubs was er plaats voor een Nederlander in het elftal. Dennis Bergkamp (Arsenal) en Ruud van Nistelrooij (Manchester United) begonnen namelijk aan de wedstrijd. Giovanni van Bronckhorst (Arsenal) mocht na 65 minuten invallen voor de Zweedse middenvelder Fredrik Ljungberg. Bergkamp werd op het uur gewisseld. Francis Jeffers was zijn vervanger, maar die keek amper 10 minuten later tegen een tweede gele kaart aan en werd uitgesloten. Manchester United won de supercup na strafschoppen (3–4). Een maand later troffen beide clubs elkaar in wat bekend werd als de Battle of Old Trafford, een roemruchte Premier League-wedstrijd.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2002/03
 Finale FA Cup 2003
 Finale League Cup 2003

FA Community Shield
Voetbal in 2003
Sportevenement in Cardiff